Geometria:
 Polígon, figura geomètrica plana formada per un nombre finit de segments lineals seqüencials.
 Polígon construïble, polígon regular que pot ser construït amb regle i compàs.
 Urbanisme: Polígon (urbanisme), àmbit d'actuació urbanística.
 Geografia: 
 Polígon Industrial (Massanes), una entitat de població.
 Polígon - Vilanoveta, zona del Polígon Industrial del Segre on se situa la terminal de mercaderies de Renfe.
 Polígon del Baver, un dels barris que componen la ciutat d'Alacant. Vegeu: Llista de barris d'Alacant Categoria:Barris d'Alacant ...
 Polígon Empordà Internacional, polígon industrial situat al costat de la N-II i la C-31 al seu pas per Vilamalla, a l'Alt Empordà.
 Polígon de Sant Blai, un dels barris que componen la ciutat d'Alacant.
 El Polígon Industrial de Girona, entitat de població del municipi de Riudellots de la Selva a la comarca de la Selva.

 Mitologia:
 Polígon (mitologia), pirata de Lícia, a la costa sud-occidental de l’Àsia Menor, el qual retingué pres Juli Cèsar, que anava en vaixell de camí vers Rodes, per tal de cobrar-ne rescat. El seu nom ve del fet que tenia moltes dones, i doncs, tenia també molts de fills.